Biologia i Medicina
 Pell humana o animal
 Pèl, estructura que apareix a la pell dels animals vertebrats mamífers.
 Pelatge, el pèl corporal dels mamífers no humans
 Pell de taronja, o cel·lulitis, formació de bonys a la pell
 Pell de llimona, part exterior de la llimona
 Mètode pell a pell, procediment d'actuació al part d'un nadó 

 Indústria
 Cuir, pell dels animals adobada
 Pell girada, o serratge, la part interior del cuir 
 Comerç de pell, o Pelleteria, la indústria dedicada a l'elaboració de roba i complements a partir de cuir i de pell animal.

 Museus
 Museu de la Pell d'Igualada
 Museu de l'Art de la Pell de Vic

 Geografia
 Pell City (Alabama), població dels Estats Units
 Pell Lake, concentració de població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin
 Pell de brau, sobrenom per denominar Espanya

 Cinema i televisió
 La pilota basca. La pell contra la pedra, documental de Julio Medem

 Literatura
 La pell freda, novel·la de l'antropòleg barceloní Albert Sánchez Piñol
 Pell d'ase, conte popular de Charles Perrault 

 Persones
 Axel Rudi Pell, guitarrista alemany de heavy metal.